Улица И́нчукална () — улица в Северном районе Риги, в историческом районе Межапаркс. Пролегает от проспекта Межа в южном и юго-восточном направлении, проходит под путепроводом Густава Земгала гатве и заканчивается тупиком у Лесного кладбища. Общая длина улицы — .

Фактически состоит из двух обособленных участков, разделённых путепроводом. Северный участок имеет асфальтовое покрытие, южный — гравийное. Движение по улице двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует, но на проспекте Межа есть остановка «Inčukalna iela».

История 
Северная часть улицы показана уже на карте 1925 года, однако её название — в честь латвийского села Инчукалнс, центра Инчукалнского края — впервые упоминается лишь в 1934 году. Переименований улицы не было.

В межвоенный период улица Инчукална продолжалась прямолинейно в южном направлении по территории Лесного кладбища, переходя в улицу Айзсаулес. После Второй мировой войны при расширении кладбища улица Инчукална оказалась разделена на два участка, один из которых в 1960 году был отнесён к улице Вароню. В конце XX века как новое продолжение улицы Инчукална возник её нынешний южный участок, прилегающий к кладбищу.

Застройка 
Нечётная сторона улицы застроена частными жилыми домами. Наибольший интерес представляет застройка начального отрезка улицы (до проспекта Висбияс), сформированная в начале 1930-х годов. Этот участок улицы является частью границы охранной зоны исторического района Межапаркс: нечётная (восточная) сторона улицы входит в охранную зону, а чётная — нет. Архитектором дома № 1 (1930 г.) является Освальдс Тилманис, дома № 5 (1931 г.) — Петерис Берзкалнс. 

Единственным зданием по чётной стороне является бывшая средняя школа № 42, ныне .

Прилегающие улицы 
Улица Инчукална пересекается со следующими улицами:
 проспект Межа
 проспект Сигулдас
 проспект Висбияс
 Густава Земгала гатве

Примечания 

Улицы Межапаркса
Улицы Риги по алфавиту